The Stamping Ground –  album del gruppo folk scozzese Runrig
 Stamping Authority – ente che appone una marca temporale alla firma digitale e alle comunicazioni via posta elettronica certificata
 Stamping Ground –  comune statunitense nella contea di Scott, Kentucky